Amédée Lynen – pittrice, illustratrice e scrittrice belga
 Feodor Felix Konrad Lynen – biochimico tedesco, Premio Nobel per la medicina 1964
 Robert Lynen – attore e partigiano francese